Ankita Raina (ur. 11 stycznia 1993) – indyjska tenisistka, medalistka igrzysk azjatyckich oraz azjatyckich igrzysk sportów halowych i walki.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w jedenastu singlowych i dwudziestu trzech deblowych turniejach rangi ITF. 2 marca 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 160. pozycję, natomiast 17 maja 2021 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 93. miejsce.

Tenisistka reprezentuje także swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

W roku 2021 została laureatką nagrody Arjuna Award.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Indyjskie tenisistki
Laureaci Arjuna Award]]
Ludzie urodzeni w Ahmadabadzie
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2018
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
[[Kategoria:Urodzeni w 1993